E95 oder E 95 steht für:
 DR-Baureihe E 95, eine Baureihe schwerer Güterzugelektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 Europastraße 95, eine Fernstraße von Sankt Petersburg in Russland nach Odessa in der Ukraine

E95